Глогова — топоним.

Босния и Герцеговина 
 Глогова — село в общине Братунац Республики Сербской.
 Глогова — село в общине Вишеград Республики Сербской.
 Глогова — гора в Подринье.
 Глоговацкая река — река в Подринье.